La Serie A 1952-1953 è stata la 51ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 21ª a girone unico), disputata tra il 14 settembre 1952 e il 31 maggio 1953 e conclusa con la vittoria dell', al suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gunnar Nordahl () con 26 reti.

Stagione 

Erano 13 anni che l' non vinceva uno scudetto: ai tempi si chiamava ancora Ambrosiana e dopo la guerra, pur fornendo alcune buone prestazioni, non era mai riuscita a raggiungere il titolo. Fu la tattica del catenaccio, poco spettacolare ma efficace, introdotta dall'allenatore Alfredo Foni, a migliorare in maniera decisiva le prestazioni della difesa, 19 reti subite nei primi 31 incontri, guidata dal portiere romagnolo Giorgio Ghezzi. Grande rilevanza ebbe la mossa di mercato del , che acquistò lo svedese Hasse Jeppson sborsando l'ingente cifra di 105 milioni di lire all'. La squadra campana non ottenne, però, il salto di qualità sperato e chiuse al quarto posto.

L'inizio del campionato, il primo a diciotto squadre dai tempi della riforma del 1933-34, venne fissato per il 14 settembre 1952. Il primo scatto fu della neopromossa , ritornata in Serie A dopo un anno di B: alla quarta giornata batté il  e fu sola in testa. Venne raggiunta e superata dall'Inter nei primi giorni di novembre, poi perse quota e lasciò spazio a quella che fu la principale inseguitrice, la  campione uscente, la cui andatura si fece però incostante: il 4 gennaio 1953 perse lo scontro diretto a Milano e fu distanziata dall'Inter e superata pure dal Milan; il 18 gennaio i nerazzurri furono campioni d'inverno, con 6 punti in più dei rossoneri.

L'Inter continuò la sua marcia pressoché indisturbata: tra la ventiduesima e la ventisettesima giornata raccolse solo 3 punti, ma nessuno ne approfittò in modo concreto e, battendo per 3-0 il , i nerazzurri vinsero lo scudetto con tre giornate d'anticipo, il 3 maggio. La squadra lombarda perse le ultime tre partite e concluse il campionato con due punti di vantaggio sulla Juventus. Il capocannoniere fu Gunnar Nordahl, del Milan, con 26 reti.

Per quanto riguardava la salvezza, si decise tutto nelle ultime giornate: il 3 maggio a Busto Arsizio, il  rimontò nella ripresa due gol alla , che perse così 3-2. Per i bustocchi il risultato fu decisivo: reduci da un buon girone d'andata, persero le ultime sette partite e finirono all'ultimo posto. Un'altra lombarda cedette nel finale, il , battuto dalla  all'ultima giornata. Per la  arrivò ancora una salvezza in extremis.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia 1953.
      Invitato in Coppa Latina 1953 per rinuncia delle squadre meglio piazzate.
      Retrocesse in Serie B 1953-1954.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Inter (19)
Minor numero di sconfitte: Inter (6)
Miglior attacco: Juventus (73 reti fatte)
Miglior difesa: Inter (24 reti subite)
Miglior differenza reti: Juventus (+33)
Maggior numero di pareggi: SPAL (16)
Minor numero di vittorie: Pro Patria (7)
Maggior numero di sconfitte: Pro Patria (19)
Peggiore attacco: Fiorentina (31 reti fatte)
Peggior difesa: Pro Patria (67 reti subite)
Peggior differenza reti: Fiorentina (-16)
Partita con più reti: Udinese-Pro Patria 7-3 (17ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 

Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 830 gol (di cui 53 su calcio di rigore, 16 su autorete e 2 assegnati su giudizio sportivo) da 177 diversi giocatori, per una media di 2,71 gol a partita. La gara per la quale il risultato fu deciso a tavolino fu Udinese-Bologna.Da segnalare la quadripletta messa a segno da Poul Rasmussen in Atalanta-Triestina 5-2 della 7ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 
 Corriere dello Sport, annate 1952 e 1953.
 La Stampa, annate 1952 e 1953.

Altri progetti 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
1952